Ландау () — большой древний ударный кратер в северном полушарии обратной стороны Луны. Название присвоено в честь советского физика-теоретика, лауреата Нобелевской премии по физике 1962 года Льва Давидовича Ландау (1908—1968) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1970 г. Образование кратера относится к донектарскому периоду.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются кратер Перрайн на западе; кратер Вуд занимающий северо-западную часть кратера Ландау; кратер Вегенер примыкающий к северо-восточной части кратера; кратер Разумов примыкающий к юго-восточной части кратера и кратер Фрост примыкающий к южной части кратера Ландау. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 218,2 км, глубина 3,1 км.

Кратер Ландау имеет полигональную форму и значительно разрушен за длительное время своего существования. Вал сглажен и трудно различим на фоне окружающей местности, перекрыт множеством кратеров различного размера, лучше всего сохранилась юго-восточная часть вала. Дно чаши сравнительно ровное, в северо-восточной части выровнено лавой, отмечено множеством кратеров различного размера, северо-западная часть чаши занята кратером Вуд.

Сателлитные кратеры

См.также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
Цифровой фотографический атлас Луны.

Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны